La coupe d'Algérie masculine de handball 2017-2018 est la  édition de la compétition.

Lors de cette édition, l'ES Aïn Touta remporte son premier trophée.

Trente-deuxièmes de finale 

Le tirage au sort du  tour ( de finales) et du  tour ( de finales) s’est déroulé, mercredi le 14 mars 2018 au sein du siège de la Fédération algérienne de handball (FAHB). Ainsi, les rencontres du  tour se jouent les 23 et 24 mars 2018 et le  tour se jouent les 6 et 7 avril 2018.

Les clubs 'OM Annaba' et 'JS Kabylie' sont exemptés du  tour.

Seizièmes de finale 

Les matchs ES Ain Touta - O El Oued et NRB Djemila - ES Arzew ont réportés au 20 avril 2018.

Suite du forfait de ES Arzew, NRB Djemila est qualifié au tour des 8 de finales.

Tableau final

Vainqueur final

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie masculin de handball
 Coupe d'Algérie féminine de handball
 Fédération algérienne de handball    

Coupe d'Algérie masculine de handball
Algérie, Coupe
Handball, Coupe M